Богатырёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Богатырёва, Людмила Семёновна (род. 1931) — советский врач, депутат Верховного Совета СССР.
 Богатырёва, Марем Камбулатовна (род. 1957) — доярка, Герой Труда Российской Федерации.
 Богатырёва, Раиса Васильевна (род. 1953) — советский и украинский политический и государственный деятель.
 Богатырёва, Софья Игнатьевна (род. 1932) — советский и американский историк литературы, публикатор, мемуарист.